

Miejscowości na Białorusi i na Ukrainie
 Hremiacze (obwód brzeski)
 Hremiacze (obwód rówieński)
 Hremiacze (obwód wołyński)
 Hremiacze (obwód żytomierski)

Przypisy